Mekisteus (gr. Μηκιστεύς) – w mitologii greckiej książę, syn Talaosa, jednego z władców Argos.

Mekisteus urodził się jako syn Talaosa, władcy części ziem należących do Argos. Matka Mekisteusa nosiła imię Lysimacha.

 Drzewo genealogiczne Mekisteusa

Mekisteusa wymienia się niekiedy pośród siedmiu wodzów, którzy pod wodzą Adrastosa, brata Mekisteusa, wyruszyli przeciwko Tebom, odnosząc porażkę. Sam Mekisteus poniósł w tej bitwie śmierć z ręki Melanipposa.

Syn Mekisteusa z kolei miał na imię Euryalos. Brał on z kolei udział w wyprawie Epigonów, zorganizowanej 10 lat po porażce Siedmiu bitwy wydanej Tebom przez synów poległych wtedy Achajów. Tym razem wyprawa udała się.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Królewicze w mitologii greckiej